Due unità della Marina militare greca hanno portato il nome di Vasilissa Olga:

 Vasilissa Olga (nave corazzata) – nave corazzata varata nel 1870 e radiata nel 1925
 Vasilissa Olga (D15) – cacciatorpediniere della classe G varato nel 1938 e affondato nel 1943